Österman är ett svenskt efternamn, som också använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 1288 personer med efternamnet Österman bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Österman
 Bernhard Österman (1870–1938), konstnär
 Carl Österman (1859–1938), arkitekt
 Emil Österman (1870–1927), konstnär
 Hans Österman (född 1978), bordshockeyspelare
 Hugo Österman (1892–1975), finländsk militär
 Johan Erik Österman (1853–1882), mördare
 Jonny Österman (född 1952), civilingenjör
 Magnus Österman, musiker
 Uno Österman (1892–1969), fiskare, spelman och smugglare
 Åsa Österman (1935–2008), översättare

Se även
 Bröderna Östermans bravader, film
 Bröderna Östermans huskors, folklustspel som filmatiserats flera gånger (1925, 1932, 1945) 
 Där fyren blinkar om smugglaren Uno Österman
 Jenny Osterman, konstnär
 Osterman Helicopter
 Österman & Co, numera Pilsenerbryggeriet
 Östermans testamente, film

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn